Чемпионат Литвы по русским шашкам среди мужчин 2014 прошёл  с 6 по 11 марта по круговой системе. В турнире приняли участие 10 спортсменов. Средний рейтинг турнира 2258. Чемпионом вновь стал Андрюс Кибартас.

Результаты

Ссылки 
 Таблица результатов

Чемпионаты Литвы по русским шашкам
2014 год в шашках
Спорт в Литве в 2014 году
Март 2014 года